Mutis kan som auktorsförkortning betyda:

 José Mutis
 Sinforoso Mutis

Robotskapade auktorsförkortningar